Accardo – prenome italiano maschile
Accardo II – conte normanno
Alain Accardo – sociologo francese
Jeremy Accardo – giocatore di baseball statunitense
Salvatore Accardo – violinista italiano
Tommaso Accardo – attore italiano
Tony Accardo – criminale statunitense